Maisak ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Maisak (* 1950), deutsche Kunsthistorikerin
 Walter Maisak (1912–2002), deutscher Maler

Siehe auch:
 Maisack